Стоунвол има више значења:
 Округ Стоунвол (Тексас)
 Стоунвол (Тексас)
 Стоунвол (Луизијана)
 Стоунвол (Мисисипи)
 Стоунвол (Оклахома)
 Стоунвол (Северна Каролина)
 Стоунвол (филм из 2015)
 Стоунвол Џексон, генерал у служби снага Југа у Америчком грађанском рату.